Friedrich Kohlrausch può riferirsi a:
 Friedrich Kohlrausch (1840-1910), fisico tedesco
Friedrich Kohlrausch (1780-1867), pedagogista e storico tedesco